Bolanthus är ett släkte av nejlikväxter. Bolanthus ingår i familjen nejlikväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejlikväxter
Bolanthus